G101 (China), een nationale weg in China
 G101 (Slovenië), een nationale weg in Slovenië